Лондон 2017 (London Chess Classic 2017) — международный шахматный турнир, который проходил с 1 по 11 декабря 2017 года в Лондоне.

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2779)
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с 30-ти секундной задержкой перед каждым ходом, начиная с 1-го.
 Софийские правила: Соперники не могут соглашаться на ничью до 30-го хода.

Участники турнира 

Прим.: рейтинги даны на декабрь 2017 года

Призы 
Общий призовой фонд составлял 300 000 $.

Движение по турам

Таблица

Тай-брейк

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Регламент

Лондон (шахматный турнир)
Декабрь 2017 года
2017 год в шахматах
2017 год в Лондоне